Lennart Eliasson kan syfta på:

Lennart Eliasson (1914–1992), folkpartistisk riksdagsledamot 1957-1958
Lennart Eliasson (född 1935), folkpartistisk riksdagsersättare 1990
Lennart Eliasson (biolog) (1925–2009)
Lennart Eliasson (friidrottare) (1920–1973)